Eine Studie in Smaragdgrün ist
 eine Kurzgeschichte von Neil Gaiman, siehe Eine Studie in Smaragdgrün (Kurzgeschichte)
 ein Spiel von Martin Wallace, siehe Eine Studie in Smaragdgrün (Spiel)